LimeSurvey (ранее PHPSurveyor) — приложение с открытым исходным кодом, написанное на PHP на основе базы данных MySQL, PostgreSQL или MsSQL. Распространяется под лицензией GNU General Public License. Программа позволяет пользователям разрабатывать и публиковать опросы в удобном режиме, который не требует специальных знаний в области программирования.

Основные особенности 
LimeSurvey является веб-приложением, которое пользователи могут установить на свой сервер. После установки пользователи могут управлять LimeSurvey с помощью веб-интерфейса. В вопросах и сообщениях пользователи могут использовать текст, отформатированный с помощью текстового редактора. Также в опрос могут быть интегрированы изображения и видеоролики. Дизайн приложения может быть изменён путём изменения шаблонов, которые в свою очередь изменяются в редакторе WYSIWYG HTML. Шаблоны могут быть легко импортированы и экспортированы с помощью редактора шаблонов. После завершения редактирования опроса, пользователь может активировать его и сделать доступным для просмотра респондентами. Вопросы могут быть добавлены или же удалены при помощи интерфейса редактора. LimeSurvey не имеет ограничений на количество создаваемых опросов, а также их участников. Помимо этого, LimeSurvey также не имеет ограничений на число вопросов для каждого исследования.

Вопросы разбиваются на группы, и каждая группа вопросов находится на отдельной странице. Опросы могут включать в себя различные типы вопросов, ответами на которые могут быть как ввод текста, цифровой ввод, выбор нужного варианта ответа, или же просто да/нет. Вопросы могут быть организованы в двумерный массив, одна ось которого будет содержать вопросы, а другая — ответы на них. Вопросы также могут зависеть от результатов других вопросов. К примеру, вопросы о работе могут быть заданы отвечающему только тогда, когда он ответил утвердительно на вопрос о наличии рабочего места.

Функции 
LimeSurvey также предлагает некоторые дополнительные функции. Среди них: обеспечение основных статистических и графических анализов результатов исследования. Опросы могут быть как общедоступными, так и только для отдельных участников. Участие может быть как анонимным, так и с отслеживанием IP-адресов участников опросов. Более подробный список функций можно найти на веб-странице LimeSurvey  .

Хостинг 
Многочисленные услуги веб-хостинга предлагают использование LimeSurvey либо в качестве пользовательской установки, либо через панель управления, таких как cPanel с Fantastico, Plesk и Virtualmin Professional. LimeSurvey также была портирована сторонними компаниями в различные системы управления, PostNuke, and XOOPS. Также существует порт для Joomla, однако несовместимый с версией Joolma 1.5.

Главный разработчик проекта, Карстен Шмитц также является владельцем LimeService — компании, которая за небольшую плату предоставляет хостинг для LimeServey. Это сервис похож на аналогичное веб-приложение SurveyMonkey, основное отличие лишь в том, что плата на LimeService зависит от людей, участвующих в опросе, а не от времени, в течение которого опрос был активен. LimeService предлагает до 25 бесплатных ответов в месяц, после чего они могут быть приобретены в одном из нескольких доступных пакетов.

Международные особенности 
LimeSurvey доступна на более чем 50 языках, из которых 22 имеют более 95 % полного перевода. Кодировка текста UTF-8. Первичные переводы включают в себя следующие языки: албанский, баскский, китайский, хорватский, датский, голландский, финский, французский, галисийский, немецкий, греческий, венгерский, иврит, итальянский, японский, португальский, русский, сербский, словенский, испанский, шведский. Имеются также много частичных переводов и на другие языки.

Приложения 

LimeSurvey имеет ряд приложений. Они позволяют пользователям создавать качественные исследования, предназначенные для сбора тех или иных данных. Программа может быть применена в маркетинговых исследованиях. Или же подходит, как способ провести психологическое тестирование. Из более творческих направлений в исследований — тесты в авто-школах, бланки заказов для свободной продукции.

LimeSurvey используется в таких известных организациях, как Австрийское правительство государства Форарльберг (Austrian Vorarlberg State Government), Ars Electronica, некоторыми разработчиками открытого программного обеспечения (OpenOffice.org, Ubuntu, GNOME). LimeSurvey используется в огромном количестве учреждений образования по всему миру.

История 
LimeSurvey был зарегистрирован как SourceForge.net проект под названием PHPSurveyor 20 февраля 2003 года. Изначально он был написан австралийским разработчиком программного обеспечения Джейсоном Клилендом. Первая версия 0.93 вышла 5 марта 2003 года. Вскоре после разработки таких функций, как ветвление, маркер контроля шаблонов, у проекта появилась довольно большая аудитория пользователей.

В 2004 году, во время президентских выборов в США, PHPSurveyor использовалась для сбора данных о нарушениях в ходе голосования. С её помощью было выявлено более 13500 случаев уже в первые 10 часов выборов, и программа была выбрана в качестве электронной системы отчетов о нарушениях.

В начале 2006 года руководство проектом было отдано Карстену Шмитцу, немецкому IT-менеджеру проекта. 17 мая проект был переименован в LimeSurvey, для того чтобы сделать лицензирование проекта более легким, не включая PHP в название.

В конце 2008 года руководителем проекта Карстеном Шмитцем был создан хостинг проекта, где за опросы требовалась небольшая плата.

На момент 4 июня 2008 года LimeSurvey имела довольно высокий рейтинг среди более чем 100 тысяч компаний(99 место). Программа была скачана более 200 тысяч раз и оценки её развитию были следующие: «5 — производительность/стабильность, 6 — значительно развитая.» В 2009 году LimeSurvey приняла участие в проекте Google Summer of Code, которая проводилась с целью привлечения студентов старше 18 лет к работе над проектами с открытым исходным кодом. В 2010 году программа снова стала участником этого проекта, где студентами для неё была разработана база данных Storage Engine(для LimeSurvey 2.0). В ноябре 2010 года программа стала участником аналогичного проекта Google Code-in, где, теперь уже школьникам предлагалось внести свой вклад в развитие проекта. Задачи варьировались от улучшения странички LimeSurvey в Википедии до улучшения пользовательского интерфейса. На момент 2010 года программа имеет около 2944 загрузки в неделю на SourceForge.

Версия 2.0 
Код для LimeSurvey 2.0 был полностью переписан с нуля с использованием MVC (Model-View-Controller) и PHP framework Yii. Структурные изменения кода в новой версии также будут иметь гораздо более доступный GUI с совершенно новым дизайном, используя технологию AJAX — основными принципами которой является доступность и модульность, что отсутствует в настоящее время в версии 1.х. Последняя версия на данный момент — 2.50+.

Награды 
В декабре 2007 года LimeSurvey заняла первое место в категории «Бизнес-менеджмент»(Enterprise Management) на Les Trophées du Libre. На конкурсе были представлены инновационные и перспективные проекты с открытым исходным кодом.
В 2008 году LimeSurvey была номинирована в категории «Лучший бизнес-проект» в SourceForge.net Community Choice Awards 2008.

См. также 
 Open Source
 Статистика

Примечания

Полезные ссылки 
 LimeSurvey — official site
 SourceForge.net project site
 Vulnerability Report from Secunia
 Article in The Age News Article in Australian Daily Newspaper The Age on PHPSurveyor use
 PHPSurveyor: an appreciation — ZDNet blog article
 Web Survey Methodology article
 Simple polling with LimeSurvey — Linux.com article on June 5, 2007

Веб-приложения
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное серверное программное обеспечение